Galileo Galilei itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós
 Galileo űrszonda
 Galileo (navigációs rendszer)
 Galileo (magazin) tudományos-fantasztikus magazin (1977–1980)
 Galileo (novella) Szélesi Sándor alkotása